Deutschritterhaus steht für folgende Gebäude mit Bezug zum Deutschritterorden:

 Deutschritterhaus (Basel), Kanton Basel-Stadt
 Deutschritterhaus (Mainau), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Deutschritterhaus (Weimar), Thüringen

Gleichbedeutend oder zumindest annähernd ist die Bezeichnung Deutschherrenhaus
 Deutschherrenhaus in Koblenz, Rheinland-Pfalz